Gerry Byrne peut désigner :
 Gerry Byrne (1938-2015), footballeur anglais ;
 Gerry Byrne (né en 1966), homme politique canadien.